Сине́ць — багатозначний термін:
 Синець — посиніле місце на тілі, обличчі як слід удару, стусана і т. ін.
 Синець (Ballerus) — рід прісноводних риб родини коропових (Cyprinidae).
 Синець, або волошка (Centaurea) — рід польова трав'янистих рослин родини Айстрових (Asteraceae).
 Синець — річка в Чернігівській області, впадає в Замглайську болотну систему.